Љубав може да се односи на:

 Љубав, емоција
 Љубав (филм из 2012)
 Љубав (албум Нине Бадрић)
 Љубав (албум) ЕКВ
 Љубав (ТВ филм) из 1968. године
 Љубав (будизам)
 Љубав (теленовела)
 Љубав (Ljubezen)
 Love (албум Мајкла Бублеја)